Název Hvozdnice nesou dvě obce: 

 Hvozdnice (okres Hradec Králové) – obec v okrese Hradec Králové
 Hvozdnice (okres Praha-západ) – obec v okrese Praha-západ

řeka:
 Hvozdnice (přítok Moravice) – levý přítok Moravice

a přírodní rezervace:
 Hvozdnice (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v okrese Opava

Externí odkazy